|-
| (39701) 1996 TF10||||9 жовтня 1996||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (39702) 1996 TZ10||||9 жовтня 1996||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (39703) 1996 TD13||||14 жовтня 1996||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (39704) 1996 TG15||||9 жовтня 1996||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (39705) 1996 TO18||||4 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39706) 1996 TS31||||9 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39707) 1996 TN35||||11 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39708) 1996 TH46||||10 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39709) 1996 TH48||||9 жовтня 1996||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (39710) 1996 TU48||||4 жовтня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39711) 1996 TW53||||5 жовтня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39712) 1996 TJ54||||14 жовтня 1996||Обсерваторія Ґейсей||Тсутому Секі
|-
| (39713) 1996 TE57||||2 жовтня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39714) 1996 UX1||||16 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39715) 1996 VT||1996 VT||2 листопада 1996||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (39716) 1996 VD2||||6 листопада 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39717) 1996 VE2||||6 листопада 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39718) 1996 VG3||||12 листопада 1996||Обсерваторія Садбері||Денніс ді Сікко
|-
| (39719) 1996 VF4||||8 листопада 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (39720) 1996 VG4||||8 листопада 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (39721) 1996 VU7||||15 листопада 1996||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (39722) 1996 VY7||||3 листопада 1996||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (39723) 1996 VJ8||||7 листопада 1996||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (39724) 1996 VY10||||4 листопада 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39725) 1996 VA31||||2 листопада 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 39726 Hideyukitezuka||||10 листопада 1996||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (39727) 1996 VD39||||7 листопада 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (39728) 1996 WG||1996 WG||17 листопада 1996||Обсерваторія Садбері||Денніс ді Сікко
|-
| (39729) 1996 XD||1996 XD||1 грудня 1996||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (39730) 1996 XP5||||7 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39731) 1996 XL14||||9 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39732) 1996 XK18||||7 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39733) 1996 XJ21||||7 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39734) 1996 XG26||||14 грудня 1996||Сормано||Франческо Манка,Паоло К'явенна
|-
| (39735) 1996 YY1||||20 грудня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (39736) 1997 AM||1997 AM||2 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39737) 1997 AE1||||2 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39738) 1997 AP2||||3 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39739) 1997 AQ2||||3 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39740) 1997 AG4||||6 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 39741 Komm||||9 січня 1997||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (39742) 1997 AQ7||||5 січня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (39743) 1997 AA10||||3 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39744) 1997 AT16||||14 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39745) 1997 AK17||||14 січня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39746) 1997 BW||1997 BW||18 січня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (39747) 1997 BM1||||29 січня 1997||Обсерваторія Садбері||Денніс ді Сікко
|-
| 39748 Ґуччіні (Guccini)||||28 січня 1997||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Ґабріеле Каттані
|-
| (39749) 1997 BW6||||28 січня 1997||Чорч Стреттон||Стівен Лорі
|-
| (39750) 1997 CQ2||||2 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39751) 1997 CX2||||3 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39752) 1997 CB5||||6 лютого 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39753) 1997 CQ7||||1 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39754) 1997 CS14||||4 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39755) 1997 CY21||||13 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (39756) 1997 EH10||||7 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39757) 1997 EL28||||7 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39758) 1997 EA31||||5 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39759) 1997 EX42||||10 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39760) 1997 EM54||||8 березня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39761) 1997 EN55||||2 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39762) 1997 FE1||||29 березня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (39763) 1997 FD3||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39764) 1997 FK3||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39765) 1997 GE2||||7 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39766) 1997 GP7||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39767) 1997 GD12||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39768) 1997 GB13||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39769) 1997 GD14||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39770) 1997 GJ16||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39771) 1997 GH21||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39772) 1997 GL22||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39773) 1997 GR23||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39774) 1997 GO27||||12 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39775) 1997 GB30||||13 квітня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (39776) 1997 GF34||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39777) 1997 HE||1997 HE||27 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39778) 1997 HA9||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39779) 1997 HE9||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39780) 1997 HR10||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39781) 1997 HS13||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39782) 1997 JR15||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39783) 1997 LB1||||1 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39784) 1997 LB2||||2 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39785) 1997 LV10||||7 червня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39786) 1997 LV17||||8 червня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (39787) 1997 MM3||||28 червня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39788) 1997 MQ6||||28 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39789) 1997 OA||1997 OA||23 липня 1997||Обсерваторія Ренд||Кеннет Вільямс
|-
| (39790) 1997 PF||1997 PF||1 серпня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 39791 Джеймсхессер (Jameshesser)||||13 серпня 1997||Обсерваторія Домініон||Девід Белем
|-
| (39792) 1997 RJ4||||5 вересня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (39793) 1997 SZ23||||29 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39794) 1997 SU24||||30 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39795) 1997 SF28||||30 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39796) 1997 TD||1997 TD||1 жовтня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39797) 1997 TK18||||3 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (39798) 1997 TW28||||6 жовтня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Упсала-DLR трояновий огляд
|-
| 39799 Хадано (Hadano)||||23 жовтня 1997||Хадано||Ацуо Асамі
|-
| (39800) 1997 UG6||||23 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|}

39700